El término Side puede referirse a:

 SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), institución argentina existente entre 1946 y 2001, llamada después Secretaría de Inteligencia (desde 2005) y Agencia Federal de Inteligencia (desde 2015).
 «Side» (‘lado’), canción de 2001 de la banda escocesa de rock Travis.
 Side, ciudad de la antigua región de Panfilia (Turquía).
 Side, antigua ciudad griega de Laconia.
 Side, antiguo asentamiento situado en Caria (Turquía).